Александр Авельевич Мгебров (Мгебришвили)  (1884—1966) — советский театральный режиссёр и актёр.

Брат — Мгебров, Владимир Авельевич.

Его отец, Авель (Авессалом) Иванович Мгебров (груз. აბელ (აბესალომ) ივანეს ძე მღებრიშვილი) (20 декабря 1845 — после 1921) — потомственный военный грузинского происхождения, генерал-лейтенант, занимал пост начальника отделения в управлении Военных сообщений при Военном Министерстве, а затем — генерала для особых поручений при Главном Военно-Техническом Управлении (ГВТУ) Российской Императорской армии.

Биография 

Родился 2 марта (14 марта по новому стилю) 1884 года в семье военного. Его отец — генерал-лейтенант Авель (Авессалом) Иванович Мгебров (Мгебришвили).

Учился в 3-м Московском кадетском корпусе с 1895 по 1902 год. С 1902 по 1904 год учился в Михайловском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге. Выпустился подпоручиком.

В это время сблизился с революционно настроенной студенческой молодёжью. Посещал собрания петербургских рабочих. Во время волнений 9 января 1905 года — участвовал в строительстве и защите баррикад. Был отправлен на Кавказ. Но и там вёл революционную деятельность среди солдат во время прохождения службы в Тифлисе и Батуми.

Вышел в отставку по состоянию здоровья и уехал в Норвегию для лечения. Пытаясь отвлечься от революционных мыслей, находит себя в театральной деятельности. В 1906 году работал в гастрольной труппе известного актёра Павла Николаевича Орленева, ставшего его наставником и учителем.

В 1907 году Мгебров возвращается в Россию и решает получить театральное образование — поступает на драматические курсы Рапгофа. С 1907 года — актёр МХТ, а в 1908−1910 годах — Театра Комиссаржевской. Летом 1910 года он едет в Подмосковье, в Остряково, где берётся руководить самодеятельным крестьянским театром П. Н. Орленева.

В 1910−1912 годах работает в Петербургском Старинном театре Евреинова. В этот период знакомится и женится на Чекан Виктории Владимировне (1888—1974). В феврале 1912 года Окружной суд по продолжающемуся политическому процессу решил поместить его в психиатрическую лечебницу на Пряжке, в буйное отделение. В 1913 году был осуждён и выслан из Санкт-Петербурга. Вместе с женой уехал в Великое княжество Финляндское, Териоки (ныне Зеленогорск), где у них рождается сын Иван, впоследствии юный пролетарский актёр-агитатор. Там Мгебров работает директором местного театра.

С началом Первой мировой войны он возвращается в Россию и уходит воевать добровольцем. Был контужен и на этом его военная карьера закончилась.

В 1916 году, ведомый идеями Орленева о создании народного театра, Мгебров становится руководителем рабочего театра Балтийского завода.

В 1918 году совместно с руководителем Пролеткульта П. К. Бессалько организовал театр «Художественная арена Петропролеткульта», впоследствии — Рабочий революционный героический театр.

С 1920 года работал под руководством Мейерхольда в Первом Театре РСФСР.

В начале 1920-х годов совместно с женой открыли у себя дома на Караванной, 14 «Литературный салон». У них рождается дочь Виктория, впоследствии актриса Александринского театра и педагог по сценической речи ЛГИК имени Крупской.

В 1922—1924, 1930—1931 и 1939—1956 годах Александр Мгебров — актёр Ленинградского театра драмы имени А. Пушкина.

В 1924−1935 годах он, совместно со своей женой Викторией, руководил организованной ими «Мастерской по изучению Островского и Шекспира».

С 1963 года работал в народных театрах.

Умер 11 июня 1966 года, похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.

Творчество

Роли в кино 
 1923 — «Торговый дом „Антанта и К“» (короткометражный) — Колчак
 1928 — «Хабу» — Лейзеров, инструктор исполкома
 1936 — «Юность поэта» − Гаврила Романович Державин
 1944, 1945 — «Иван Грозный» — Пимен, архиепископ Новгородский (главная роль)
 1955 — «Костер бессмертия» — капитан Пифагетта

Сочинения 
Автор нескольких книг:
 Мгебров А. А. Воспоминания Артиллерийского офицера / Предисловие Я. Шумяцкого. М., 1929. — 112 с.
 Мгебров А. А. Жизнь в театре: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1929. Т. 1. Орленев. Московский Художественный театр. Комиссаржевская. — 535 с.
 Мгебров А. А. Жизнь в театре: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1932. Т. 2. Старинный театр. Театральная лирика предреволюционной эпохи и Мейерхольд. Пролеткульт. — 510 с.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте КИНОТЕАТР
 Александр Мгебров — биография, фото, фильмография
 об Александре Авельевиче Мгеброве
 Мгебров Авессалом-Авель Иванович
 Мгебров Авель (Авессалом) Иванович

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Серафимовском кладбище